McCoy Creek ist der Name mehrerer Fließgewässer:

in Australien:
 McCoys Creek, oder McCoy Creek, in Queensland

in Kanada:
 McCoy Creek (Ontario), in Ontario
 McCoy Creek (Saskatchewan), in Saskatchewan
 McCoy Creek (British Columbia), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 McCoy Creek (Salcha River), in Alaska
 McCoy Creek (Illinois Bayou), in Arkansas
 McCoy Creek (North Fork South Arkansas River), Chaffee County, Colorado
 McCoy Creek (Eagle River), Eagle County, Colorado
 McCoy Creek (Saint Johns River), in Florida
 McCoy Creek (Palisades Reservoir), in Idaho
 McCoy Creek (Wilson Creek), in Indiana
 McCoy Creek (Monterey County, Kalifornien), Monterey County, Kalifornien
 McCoy Creek (Putah South Canal), Solano County, Kalifornien
 McCoy Creek (San Benito River), San Benito County, Kalifornien
 McCoy Creek (South Fork Eel River), Mendocino County, Kalifornien
 McCoy Creek (Saint Joseph River), in Michigan
 McCoy Creek (Big Creek), in Missori
 McCoy Creek (Big Muddy Creek), Sherdian County, Montana
 McCoy Creek (Bitterroot River), Ravalli County, Montana
 McCoy Creek (Pee Dee River), in North Carolina
 McCoy Creek (Nevada), in Nevada
 McCoy Creek (Lake Creek), Grant County, Oregon
 McCoy Creek (Morgan Creek), Grant County, Oregon
 McCoy Creek (South Diamond Canal), Harney County, Oregon
 McCoy Creek (North Santiam River), Marion County, Oregon
 McCoy Creek (Meadow Creek), Union County, Oregon
 McCoy Creek (Guadalupe River), DeWitt County, Texas
 McCoy Creek (Scatter Creek), Red River County, Texas
 McCoy Creek (Spring Creek), Whitman County, Washington
 McCoy Creek (Yellowjacket Creek), Lewis County, Washington
 McCoy Creek (Skykomish River), Snohomish County, Washington